Miejscowości w Polsce:
 Jasienin Duży
 Jasienin Mały